Riu Orontes, principal riu de Síria, exclòs l'Eufrates
 Orontes (poble)

Onomàstica:
 Orontes (militar), militar persa
 Orontes (sàtrapa), sàtrapa de la Frígia Hel·lespòntica 
 Orontes I, sàtrapa d'Armènia vers 401-344 aC
 Orontes II, sàtrapa d'Armènia vers 336-331 aC
 Orontes III, sàtrapa-rei d'Armènia vers 317-després de 300 aC
 Orontes IV, sàtrapa-rei d'Armènia 212 – 200 aC